Néouïmine, orthographié Neujmin selon la norme de translittération ISO 9, est le nom porté par plusieurs comètes découvertes par l'astronome russe d'origine géorgienne Grigori Néouïmine.

Comètes numérotées 
 25D/Néouïmine
 28P/Néouïmine
 42P/Néouïmine
 57P/du Toit-Néouïmine-Delporte
 58P/Jackson-Néouïmine

Comètes non numérotées 
 C/1914 M1 (Néouïmine)

Notes et références 

Objet céleste découvert par Grigori Néouïmine